Скок мотком у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2010. у Дохи одржано је 12. и 14. марта.

Титулу освојену у Валенсији 2008., бранила је Јелена Исинбајева из Русије.

Земље учеснице 
Учествовала је 18 такмичарки из 12 земаља.

Освајачице медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2010. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку мотком у дворани пре првенства (11. марта 2010), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2012.

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификацуиона норна за улазак у финале износила је 4,60 м (КВ), коју није испунила ниједна такмичарка, па се најбољих 8 према постигнутом резултату у квалификацијама пласирало у финале (кв)

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2010.

Светско првенство у атлетици у дворани 2010.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици у дворани